Стоговка — топоним:

 Стоговка (река)
 Стоговка (село)